Інтенденте () — португальська власна назва.

Топоніми

Маніке-ду-Інтенденте — парафія.